Audrey Phaneuf – pattinatrice di short track canadese
 Dion Phaneuf – hockeista su ghiaccio canadese
 Holly Phaneuf – astronoma amatoriale statunitense